

Patronyme 

 André Jousset (1867-1940) médecin et chercheur en médecine français ;
 Anne Jousset (1953-), actrice française ;
 Frédéric Jousset (1970-), entrepreneur français.
 Tony Jousset (1973-), coureur cycliste français.

Toponyme 

 , monument libanais ;
 , lac québécois.

Entreprise 
 , ancien constructeur automobile français.
Patronyme français